Палеоло́ги () — последняя и наиболее долговечная династия императоров Византии, правившая на протяжении двух столетий — со времени изгнания Михаилом VIII из Константинополя крестоносцев в 1261 году до взятия Константинополя турками в 1453 году. Отдельные Палеологи делили полноту власти с представителями рода Кантакузинов. С правлением Палеологов связан последний подъём византийского искусства, известный как палеологовское возрождение и, в то же время, упадок государства и окончательное крушение Византийской империи.

Происхождение и этимология 
Точное происхождение семейства Палеологов (чьё имя значит «торговец старьём»; впоследствии переосмысливалось как «древний родом»; либо «древлеречивый» от  «древний» +  «слово») — неизвестно: есть предположения, что это была греческая по происхождению династия.

Существует легенда, приписывающая Палеологам римское происхождение и утверждающая, что они приехали в Византий (Константинополь) вместе с Константином Великим. Кроме того, другая устная традиция сомнительной достоверности утверждает, что родное место Палеологов — итальянский город Витербо.

До восхождения на трон 
Никифор Палеолог, наместник Месопотамии, погиб в 1081 году под Диррахием, осаждённом Робером Гвискаром, герцогом Апулии, Калабрии и Сицилии. Его сын, Георгий Палеолог, был деятельным соратником Алексея Комнина и также защищал Диррахий.

Михаил (вероятно, сын предыдущего), победоносно воевал в Южной Италии с сицилийским королём Вильгельмом. Его современник, Георгий Палеолог, исполнявший различные дипломатические миссии императора Мануила Комнина. Наконец, Алексей Палеолог был зятем и потенциальным наследником византийского императора Алексея III Ангела, но скончался ранее своего тестя.

Андроник Палеолог был военачальником при дворах Феодоре Ласкарисе и Иоанне Ватаце, сражался против врагов Никеи — Латинской империи, Венеции и Генуи. В 1246 году, после захвата Никеей Фессалоник, Андроник был назначен их наместником. Однако, несмотря на это, Феодор Ласкарис испытывал неприязнь к семейству Палеологов, видя в них угрозу для своей власти.

Приход к власти 

Сын Андроника Палеолога, Михаил Дука Ангел Комнин Палеолог, благодаря удачным бракам своего рода был чрезвычайно знатным человеком. Как свидетельствует имя, среди его предков (по женской линии) были как Комнины, так и Ангелы. Михаил имел большой авторитет как среди аристократии, так и среди простых греков. Авторитет Михаила был настолько велик, что патриарх Арсений Авториан доверил ему ключи от государственной казны. В это же время Георгий Музалон, назначенный умирающим Феодором II Ласкарисом опекуном юного Иоанна IV, был убит. Среди претендентов на опекунство были представители многих знатных семей. Но Михаил щедро подкупал чиновников и людей из окружения патриарха (в чём ему немало помог доступ к казне), и на собрании его избрали опекуном. Но когда это решение было принято, он воспротивился, ссылаясь на клятву, которую он дал Феодору II, и в которой обещал никогда не посягать на престол. После этого патриарху пришлось освободить Михаила от этой клятвы. Михаил стал законным опекуном и получил титул деспота. Вскоре он провёл удачную военную кампанию против Ахайи. После такого события аристократы подняли вопрос о царском достоинстве опекуна-деспота. И тогда прошло собрание аристократии, на котором Михаил стал соправителем малолетнего Иоанна IV под именем Михаила VIII Палеолога, а спустя два года, вскоре после захвата Константинополя, ослепил и заточил в тюрьму уже никем не поддерживаемого Иоанна, став единоличным императором Византии.

Императорская династия 

 Михаил VIII (Μιχαήλ Η' Δούκας Άγγελος Κομνηνός Παλαιολόγος) василевс 1 января 1259 — 25 декабря 1261, автократор 25 декабря 1261 — 11 декабря 1282
 Андроник II Старший (Ανδρόνικος Β' ο Γέρος) василевс 1261 — 11 декабря 1282, автократор 11 декабря 1282 — 13 февраля 1328
 Михаил IX (Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος) василевс 1281 — 12 октября 1320
 Андроник III Младший (Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος ο Νέος) василевс 1325 — 13 февраля 1328, автократор 13 февраля 1328 — 15 июня 1341 
 Иоанн V (Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος) автократор 15 июня 1341 — 2 февраля 1347, василевс 2 февраля 1347 — 10 декабря 1354, автократор 10 декабря 1354 — 1369, василевс 1369 — 1373, автократор 1373 — 1376, василевс 1376 — 1379, автократор 1376 — 14 апреля 1390, василевс 14 апреля 1390 — 16 февраля 1391
 Андроник IV (Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος) автократор 1369 — 1373, василевс 1373 — 1376, автократор 1376 — 1379, василевс 1379 — 28 июня 1385
 Мануил II (Μανουήλ Β' Παλαιολόγος) василевс 1373 — 16 февраля 1391, автократор 16 февраля 1391 — 21 июля 1425
 Иоанн VII (Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος) василевс 1377 — 14 апреля 1390, автократор 14 апреля 1390 — 1391, василевс 1391 — 22 сентября 1408
 Андроник V (Ανδρόνικος Ε' Παλαιολόγος) василевс 1403 — 1407
 Иоанн VIII (Ιωάννης Η' Παλαιολόγος) василевс 1421 — 21 июля 1425, автократор 21 июля 1425 — 31 октября 1448
 Константин XI Драгаш (Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάτσης Παλαιολόγος) автократор 6 января 1449 — 29 мая 1453

Потомки Палеологов после падения Византии

Деспот Димитрий и его потомки 
Деспот Димитрий, брат Константина XI, вначале пользовался расположением султана. Он получил во владение Энос, острова Лемнос и Имврос, а также части островов Тасос и Самофракия. Эти земли приносили ему доход в 600 тыс. серебром в год. В течение семи лет Димитрий тихо жил в Эносе с женой Зоей и её братом Матфеем Асеном. Однако в 1467 году территории у него вдруг были отобраны. Согласно одной из версий, служащие Матфея утаили часть доходов, причитавшихся султану с соляных копей, за что сочли виновными Матфея и Димитрия. Судьба Матфея осталась неизвестной; Димитрий же был лишён всех доходов и отправлен в Дидимотихон, где он проживал в большой бедности. Там его однажды увидел проезжавший через город султан и сжалился над ним. Димитрию было назначено годовое содержание в 50 тыс. серебром. Единственная дочь Димитрия, Елена, ещё при жизни родителей официально была взята в султанский гарем, но она, видимо, сохранила девственность, живя в Адрианополе в собственном доме.

Деспот Фома и его потомки 
Деспот Фома бежал вместе с женой и детьми на Корфу. Он оставил четверых детей. Старшую дочь, Елену, выдали замуж за Лазаря III Бранковича, в этом браке родилось 3 дочери. Ещё одна дочь, Зоя (София), была выдана замуж за великого князя Московского и всея Руси Ивана III. Этот брак устроил папа Сикст IV, однако по прибытии на новую родину Софья вернулась в православие. Из сыновей старший, Андрей, остался в Италии, у него был сын Константин. Младший сын Фомы, Мануил, вернулся в Константинополь, где султан предоставил ему поместье и содержание. Из его двух сыновей младший, Андрей, который стал мусульманином, принял имя Мехмед-паши и был судейским чиновником. После смерти Константина и Мехмед-паши старшая ветвь Палеологов угасла.

Кроме того, русские летописи упоминают племянницу Софьи Палеолог, Марию, которая по её приглашению прибыла в Москву и была выдана замуж за верейского князя Василия Михайловича (единственными потомками этого загадочного брака в XVI веке оставались литовские Гаштольды).

Потомков императора Мануила Палеолога, доживших до наших дней, можно найти в Южной Италии, в семьях, ведущих своё происхождение от Елены Палеолог и Иоанна Кастриота.

Палеологи Монферратские 

По завещанию маркграфа Иоанна Монферратского, умершего бездетным в 1305 г., маркграфство Монферрат на северо-западе Италии досталось в наследство его сестре Иоланте (в греческих источниках — Ирине), супруге императора Андроника II Палеолога. Их младший сын Феодор унаследовал Монферрат от матери и передал его своим потомкам по мужской линии, последним из которых был Джанджорджо Себастьяно, маркграф Монферратский (умер в 1533 году). Монферрат унаследовал Федерико II Гонзага, а его внук Шарль де Невер в силу своей византийской родословной в начале XVII века пытался поднять греков-маниотов на восстание против султана.

Роль в истории

Влияние на историю Византии 
Во времена правления Палеологов произошёл последний подъём византийского искусства и расцвет экономики. Византия как никогда прежде сотрудничала с другими странами, налаживала торговлю с Генуей и Венецией. Но под конец правления династии начались большие экономические затруднения, феодальная раздробленность и т. д. Это привело к ослаблению Византии, падению её значения на мировой арене, и к её захвату турками в 1453 году.

Палеологовское возрождение 

Палеологовское возрождение (Палеологовский ренессанс) — период в истории византийского искусства с 1261 по 1453 год, совпадающий со временем правления династии Палеологов, последний взлёт культуры в истории Византии. Начался после захвата Михаилом VIII Константинополя и восстановления Византийской империи, когда начались обширные работы по восстановлению столицы. Одной из особенностей искусства периода правления Палеологов, перенятой из эпохи Македонского возрождения, является изображение людей и прочих объектов на золотом фоне, без использования пейзажа на заднем плане. К произведениям Палеологовского возрождения относится, например, частично сохранившаяся мозаика «Деисус» в Храме Святой Софии.

Влияние на историю России 
После выхода замуж Софии Палеолог за Ивана III, из Западной Европы были вызваны художники и зодчие для украшения Москвы. Воздвигались новые храмы, новые дворцы. Итальянец Аристотель Фиораванти построил Успенский собор. В Москве были построены Грановитая палата, башни Московского кремля, Теремной дворец, Архангельский собор.

Кроме того, в Российском государстве был введён византийский обычай — смотр невест, а Москва стала зваться Третьим Римом.

Историография 

Важнейшие источники о времени правления Палеологов:

Византийские источники 
 Георгий Акрополит, «Летопись» — история Никейской империи до захвата Михаилом VIII Палеологом Константинополя.
 Георгий Пахимер, «Исторические Записки» — описание правления императоров Михаила VIII Палеолога и Андроника II Палеолога
 Дука, «Византийская история» — период истории Византии от смерти императора Андроника III Палеолога до захвата Константинополя.
 Иоанн Кантакузин, «История» — период истории Византии в 1320-1356 гг.
 Никифор Григора, «История ромеев» — период истории Византии в 1204-1359 гг.
 Сфрандизи Георгий, «Большая Хроника» — период истории Византии в 1258-1476 гг.
 Халкондил Лаоник, «История» — период истории Византии в 1298-1463 гг.

Арабо-персидские источники 
 Путевые записки Ибн Баттуты, касающиеся его путешествия в Константинополь во времена правления Андроника III Палеолога.

Символика 

Из-за тесных отношений с европейскими странами и частых династических браков между членами династии Палеологов с представителями королевских домов Европы Палеологи стали первой византийской императорской династией, использующей собственную династическую символику.

Одним из символов династии Палеологов, известным из источников XIV и XV веков, являлся золотой прямой крест в красном поле, делящий поле на четыре равных части, в которых расположено по золотому завитку, выглядящие как стилизованые буквы «В» (греч. πυρέκβολα), интрепретирующиеся как инициалы девиза Палеологов (Βασιλεὺς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων, Царь царей, царствующий над царями).

Другим символом Палеологов был двуглавый орёл. Он часто изображался с монограммой Палеологов на груди. После выхода замуж Софии Палеолог за Ивана III двуглавый орёл стал гербом Российского государства.

Палеологи в культуре

Палеологи в литературе 
  Василий Майков. «Фемист и Иеронима» — трагедия в стихах о девице из рода Палеологов в гареме султана.
  Георгиос Леонардос. «Михаил VIII Палеолог Освободитель»
  Георгиос Леонардос. «Палеологи»
  Георгиос Леонардос. «Последний Палеолог»
  Георгиос Леонардос. «София Палеолог — из Византии в Россию»
  Костас Кириазис. «Константин Палеолог» — о Константине XI Палеологе
  Николай Спасский. «Византиец» — действие происходит в Италии XV века на фоне последствий падения Константинополя. Главный герой интригует, чтобы выдать племянницу последнего императора Византии Зою (Софию) Палеолог за русского царя.

Палеологи в скульптуре 
 Статуя Константина XI Палеолога в Мистре

Палеологи в играх 
 Assassin’s Creed: Revelations: главным антагонистом является Мануил Палеолог.

Примечания

Литература 
 
 Giuseppe Aldo di Ricaldone, Monferrato tra Po e Tanaro Sedico libraria Lorenzo Fornaca editore Asti 1999.
 Charles Diehl, Figure bizantine, introduzione di Silvia Ronchey, 2007 (1927 originale), Einaudi, ISBN 978-88-06-19077-4
 Roberto Maestri, Cenni storici sui Marchesi Paleologi di Monferrato (1306—1536), Genova 2006.
 Atti del Convegno La Chivasso dei Paleologi di Monferrato (Chivasso, 16 settembre 2006), a cura di Roberto Maestri, Alessandria 2007.
 L’arrivo in Monferrato dei Paleologi di Bisanzio (1306—2006), a cura di Roberto Maestri, Alessandria 2007.
 Atti del Convegno I Paleologi di Monferrato: una grande dinastia europea nel Piemonte tardo-medievale (Trisobbio, 30 settembre 2006), a cura di Enrico Basso e Roberto Maestri, Alessandria 2008.
 Riccardo Maisano, Su alcune discendenze moderne dei Paleologi di Bisanzio
 Edmund Fryde: The Early Palaeologan Renaissance (1261—1360). Leiden u. a. 2000.
 Donald M. Nicol: The Last Centuries of Byzantium, 1261—1453. Cambridge 1993, ISBN 0-521-43991-4.
 Peter Schreiner: Palaiologen. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. 6, Sp. 1629 (Literatur).
 E. Trapp u. a. (Hrsg.): Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. 15 Bde., Wien 1976—1996 (CD-ROM-Version Wien 2001).
 Philip Sherrard, Great Ages of Man Byzantium, Time-Life Books, 1975
 Madden, Thomas F. Crusades the Illustrated History. 1st ed. Ann Arbor: University of Michigan P, 2005
 Parker, Geoffrey. Compact History of the World. 4th ed. London: Times Books, 2005
 Mango, Cyril. The Oxford History of Byzantium. 1st ed. New York: Oxford UP, 2002
 Grant, R G. Battle a Visual Journey Through 5000 Years of Combat. London: Dorling Kindersley, 2005
 Turnbull, Stephen. The Ottoman Empire 1326—1699. New York: Osprey, 2003.
 Haldon, John. Byzantium at War 600—1453. New York: Osprey, 2000.
 Healy, Mark. The Ancient Assyrians. New York: Osprey, 1991.
 Bentley, Jerry H., and Herb F. Ziegler. Traditions & Encounters a Global Perspective on the Past. 3rd ed. Vol. 1. New York: McGraw-Hill, 2006.
 Lowe, Steven, and Martin Baker. «Seljuks of Rum.» 21 Feb. 1992. 29 May 2007 .

Ссылки 

 
 Поколенная роспись Палеологов

Появились в 1261 году
Исчезли в 1453 году